River Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 River Street Historic District (Connecticut), ID-Nr. 88003213
 River Street Historic District (New York), ID-Nr. 76001268
 River Street Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 85002328